Thüle kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Duitsland:

 Thüle (Nedersaksen) - dorp in de gemeente Friesoythe
 Thüle (Westfalen) - dorp in de gemeente Salzkotten

Zie ook 
 Tule (doorverwijspagina)
 Thule (doorverwijspagina)